El nombre de Manuel Montesinos puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Montesinos Gómiz (1905-1990). Político español que llegó a ser procurador en Cortes durante la dictadura franquista y alcalde de Alicante.
 Manuel Montesinos y Molina (1796-1862). Militar español y reformador penitenciario.